implikacja materialna
 implikacja logiczna
 implikacja ścisła